Rhagovelia är ett släkte av insekter. Rhagovelia ingår i familjen vattenlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenlöpare
Rhagovelia